Линкор инженера Костенко — наиболее совершенный из всех проектов линкоров в дореволюционной царской России и наиболее поздний. Он отличался хорошо сбалансированными характеристиками вооружения, скорости и бронирования.

История создания 
Данный проект разрабатывался в 1916—1917 годах под руководством В. П. Костенко. Проект основывался на англо-германском опыте Ютландского сражения, и потому с самого начала предполагалось отказаться от ранее применявшегося предельного артиллерийского насыщения кораблей. Теперь вооружение должно было более-менее находится в балансе с бронезащитой и подвижностью.

Описание конструкции 
Было разработано 4 варианта корабля. 1-й являлся быстроходным линейным крейсером, а 4-й — относительно медленным линкором. Варианты 2 и 3 представляли собой промежуточные варианты.

Источники 
 С. Е. Виноградов Последние исполины Российского Императорского флота. — : Галея Принт, 1999. — 408 с. — 1000 экз. — ISBN 5-8172-0020-1.

См. также 
 Линкор проекта инженера Бубнова
 Линкор проекта инженера Гаврилова
 Линкор проекта флагманского артиллериста Вирениуса

Военные корабли и суда завода им. 61 коммунара
Линкоры по проектам
Линкоры России